The Singles Collection е вторият сборен албум на американската певица Бритни Спиърс, които е издаден на 10 ноември 2009 от Jive Records.

Списък с песни

Оригинален траклист 
 3 – 3:25
 ...Baby One More Time – 3:31
 (You Drive Me) Crazy (The Stop Remix!) – 3:17
 Born to Make You Happy (радио редактиран) – 3:35
 Oops!... I Did It Again – 3:31
 Stronger – 3:23
 I'm a Slave 4 U – 3:24
 Boys (The Co-Ed Remix) (с Фарел Уилямс) – 3:46
 Me Against the Music (с Мадона) – 3:45
 Toxic – 3:20
 Everytime – 3:50
 Gimme More – 4:11
 Piece of Me – 3:32
 Womanizer – 3:43
 Circus – 3:11
 If U Seek Amy – 3:36
 Radar – 3:48

Интернационално издание 
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman – 3:51
 Boys (The Co-Ed Remix) (с Фарел Уилямс) – 3:46
 Me Against the Music (с Мадона) – 3:45
 Toxic – 3:20
 Everytime – 3:50
 Gimme More – 4:11
 Piece of Me – 3:32
 Womanizer – 3:43
 Circus – 3:11
 If U Seek Amy – 3:36
 Radar – 3:48

iTunes Store делукс издание 
 Lucky – 3:24
 Sometimes – 3:55
 Overprotected – 3:18
 Don't Let Me Be the Last to Know – 3:50
 Break the Ice – 3:15

Интернационално лимитирано издание (DVD) 
 ...Baby One More Time – 3:59
 (You Drive Me) Crazy (The Stop Remix!) – 3:20
 Born to Make You Happy – 3:39
 Oops!... I Did It Again – 4:12
 Stronger – 3:38
 I'm a Slave 4 U – 3:24
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman – 3:49
 Me Against the Music (с Мадона) – 4:03
 Toxic – 3:33
 Everytime – 4:07
 Gimme More – 4:01
 Piece of Me – 3:10
 Womanizer – 3:46
 Circus – 3:34
 If U Seek Amy – 3:46
 Radar – 3:41

Делукс box set

Диск 1 
 ...Baby One More Time – 3:30
 Autumn Goodbye – 3:40

Диск 2 
 Sometimes (радио редактиран) – 3:55
 I'm So Curious – 3:35

Диск 3 
 (You Drive Me) Crazy (The Stop Remix!) – 3:16
 I'll Never Stop Loving You – 3:41

Диск 4 
 Born to Make You Happy (радио редактиран) – 3:35
 Born to Make You Happy (Bonus Remix) – 3:40

Диск 5 
 From the Bottom of My Broken Heart (радио редактиран) – 4:34
 Thinkin' About You – 3:35

Диск 6 
 Oops!... I Did It Again – 3:30
 Deep in My Heart – 3:34

Диск 7 
 Lucky – 3:24
 Heart – 3:00

Диск 8 
 Stronger – 3:23
 Walk on By – 3:34

Диск 9 
 Don't Let Me Be the Last to Know – 3:50
 Don't Let Me Be the Last to Know (Hex Hector Radio Mix) – 3:50

Диск 10 
 I'm a Slave 4 U – 3:23
 Intimidated – 3:17

Диск 11 
 Overprotected – 3:19
 Overprotected (The Darkchild Remix) – 3:18

Диск 12 
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman – 3:51
 I Run Away – 4:05

Диск 13 
 I Love Rock 'n' Roll – 3:05
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman (Metro Remix – радио редактиран) – 3:29

Диск 14 
 Boys (The Co-Ed Remix) (с Фарел Уилямс) – 3:45
 Boys (албумна версия) – 3:26

Диск 15 
 Me Against the Music (Video Mix) (с Мадона) – 3:44
 Me Against the Music (Passengerz vs. the Club) (с Мадона) – 7:34

Диск 16 
 Toxic – 3:19
 Toxic (Bloodshy & Avant's Intoxicated Remix) – 5:35

Диск 17 
 Everytime – 3:50
 Everytime (Above & Beyond's Club Mix) – 8:46

Диск 18 
 Outrageous – 3:20
 Outrageous (Junkie XL's Dancehall Mix) – 2:55

Диск 19 
 My Prerogative – 3:34
 My Prerogative (Armand Van Helden Remix) – 7:48

Диск 20 
 Do Somethin – 3:23
 Do Somethin''' (Thick Vocal Mix) – 7:59

 Диск 21 
 Someday (I Will Understand) – 3:37
 Mona Lisa – 3:26

 Диск 22 
 Gimme More – 4:11
 Gimme More (Paul Oakenfold Mix) – 6:08

 Диск 23 
 Piece of Me – 3:31
 Piece of Me (Bloodshy & Avant's Böz O Lö Remix) – 4:53

 Диск 24 
 Break the Ice – 3:16
 Everybody – 3:16

 Диск 25 
 Womanizer – 3:43
 Womanizer (Kaskade Remix) – 5:31

 Диск 26 
 Circus – 3:12
 Circus (Tom Neville's Ringleader Remix) – 7:52

 Диск 27 
 If U Seek Amy – 3:37
 If U Seek Amy (Crookers Remix) – 4:29

 Диск 28 
 Radar – 3:49
 Radar (Bloodshy & Avant Remix) – 5:43

 Диск 29 
 3 – 3:33
 3 (Groove Police Club Mix) – 7:12

 Диск 30 (DVD) 
 ...Baby One More Time – 3:59
 Sometimes – 3:53
 (You Drive Me) Crazy (The Stop Remix!) – 3:20
 Born to Make You Happy – 3:39
 From the Bottom of My Broken Heart – 4:30
 Oops!... I Did It Again – 4:12
 Lucky – 4:08
 Stronger – 3:38
 Don't Let Me Be the Last to Know – 3:52
 I'm a Slave 4 U – 3:24
 Overprotected (The Darkchild Remix) – 3:35
 I'm Not a Girl, Not Yet a Woman – 3:49
 I Love Rock 'n' Roll – 3:07
 Me Against the Music (с Мадона) – 4:03
 Toxic – 3:33
 Everytime – 4:07
 My Prerogative – 3:48
 Do Somethin – 3:22
 Someday (I Will Understand) – 3:42
 Gimme More – 4:01
 Piece of Me – 3:10
 Break the Ice – 3:21
 Womanizer – 3:46
 Circus – 3:34
 If U Seek Amy – 3:46
 Radar – 3:41

 Сингли 
 3''

Албуми на Бритни Спиърс
Музикални албуми от 2009 година